Noord-Ndebele (volk)
Noord-Ndebele (taal)